BZZ steht für:
 Bildungszentrum Zürichsee, Schweizer Berufs- und Weiterbildungszentrum
 RAF Brize Norton (IATA-Code), Luftwaffenbasis der britischen Royal Air Force

bzz steht für:
 Evant (ISO-639-3-Code), tivoide Sprache in Nigeria und Kamerun

Abkürzung